Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Françoise Dürr che ha battuto in finale Rosie Casals 6-4, 1-6, 6-4.

Teste di serie 
 Billie Jean King (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1973